Санкт-Петербургский музей циркового искусства — это первый в мире музей, посвященный истории цирка. Музей расположен в здании Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке. В настоящее время двери музея на Фонтанке закрыты в связи с капитальным ремонтом здания цирка. Экспозиция переехала в гостиницу «Дом артистов цирка» по адресу ул. Инженерная, д. 6., где работает в формате выставки и библиотеки.

Создание музея 
В 1928 году в здании цирка на Фонтанке открыл свои двери первый в мире Музей циркового искусства. Его основателем был Василий Яковлевич Андреев. Андреев очень любил цирк и собирал всё, что имело к нему отношение.
 
Весной 1928 года Василий Яковлевич принимает участие в выставке «Искусство движения», где демонстрирует тщательно подобранный материал по цирку и эстраде. На экспозицию Андреева обращает внимание Е. П. Гершуни — зам.директора Ленинградского цирка по художественной части. Он обращается с докладом к заведующему ЦУГЦ А. М. Данкману об основании специального музея. 8 августе 1928 года при Ленинградском цирке состоялось торжественное открытие Музея цирка и эстрады.

В настоящее время музей насчитывает около 90 000 предметов хранения, разделённых на коллекции: фототека, видеотека, библиотека, отдел плакатов, цирковых брошюр, газетных вырезок, костюмов, реквизита.

Ссылки 
 Официальный сайт Большого Санкт-Петербургского Государственного цирка
 Российская сеть культурного наследия «Музеи России»
 Тайны закулисья. Первому в мире Музею циркового искусства — 86 лет

Примечания 

Циркового искусства
Библиотеки Санкт-Петербурга
Появились в 1928 году в Санкт-Петербурге
Цирк России
Большой Санкт-Петербургский государственный цирк